Pour les autres communes voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Chlef en Algérie compte 35 communes :

Notes et références

Liens externes 
 La loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale de l'Algérie sur le site du Ministère de l’intérieur algérien.

Wilaya de Chlef
Chlef